L'église Sainte-Geneviève de Paris est l'appellation d'origine pour :
 l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris ;
 le Panthéon de Paris.